Torysa steht für:

 Torysa, Fluss in der Slowakei
 Torysa (Gemeinde), Gemeinde in der Slowakei
 Tal in der Niederen Tatra